The Fly puede hacer referencia a:

Periodismo 
 The Fly, revista del Reino Unido;

Música 
 The Fly, canción del grupo U2;
 The Fly, ópera de Howard Shore estrenada en 2008.

Cine y televisión 
 The Fly (1958), película;
 The Fly (1986), película;
 The Fly II (1989), película de ciencia ficción.